Vitesi – abitanti di Vita (Italia)
Vitesi – abitanti di Vito d'Asio